Кривица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривица — деревня в Ивановском районе Брестской области.

Болгария 
 Кривица — село в Разградской области, входит в общину Самуил.

Россия 
 Кривица — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Украина 
 Кривица — село в Дубровицком районе Ровненской области.